Нахичева́нская де́тская желе́зная доро́га () — детская железная дорога (ДЖД) в городе Нахичевань Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. Построена и введена в эксплуатацию в 1978 году. Находилась в одном из городских парков Нахичевани.

Общие данные 
Протяжённость дороги составляла около 700 метров (по другим данным максимальная длина дороги составляла 1,6 километра).

На дороге имелись две станции: «Дворец Пионеров» и Спортивная" (по другим данным одна из станций носила название «Гянджлик» (Молодость)), а также одна платформа — «Советабад».

Подвижной состав состоял из 2-х тепловозов ТУ2, и одного ТУ7, а также трёх пассажирских вагонов.

История 

Первыми тепловозами, полученными Нахичеванской ДЖД, были ТУ2-206, 182, три вагона Pafawag были получены от Бакинской ДЖД, позднее тепловоз ТУ2-206 был отправлен на Бакинскую ДЖД, взамен него дорога получила ранее эксплуатировавшийся на Бакинской ДЖД, тепловоз ТУ2-099. В 1987 году, дорога получила новый тепловоз ТУ7-0204, которая поступила на Бакинскую ДЖД, а затем была передана на Нахичеванскую ДЖД.
Нахичеванская ДЖД была самой южной детской железной дорогой в СССР.

В 2000 году дорога была закрыта.

Примечания

Ссылки 
 Нахичеванская ДЖД на сайте Д. Сутягина «Детские железные дороги СССР — История и современность».

Детские железные дороги Азербайджана
Здания и сооружения, построенные в 1978 году в СССР
Закрытые железные дороги
Здания и сооружения Нахичевани
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1978 году
Появились в 1970-е годы в Азербайджане